El nombre de Iglesia de San Vicente es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Vicente.

Advocación 
 Vicente de Zaragoza (o Vicente mártir) (–304), religioso español, festividad: 22 de enero;
 Vicente Ferrer (1350-1419), religioso español, festividad: 5 de abril;
 Vicente de Paúl (1581-1660), sacerdote francés, festividad: 27 de septiembre;
Para otros santos
 Véase San Vicente, desambiguación.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad o ciudad.

Bosnia 
 Iglesia de San Vicente de Paúl, templo católico, en la ciudad de Sarajevo;

Chile 
 Iglesia de San Vicente Ferrer, templo católico, en la ciudad de Santiago de Chile;
 Iglesia de San Vicente de Paul, templo católico, en Caldera;

España 
 Iglesia de San Vicente Ferrer, templo católico, en la localidad de Adsubia, Alicante;
 Iglesia de San Vicente Ferrer, templo católico, en la localidad de Algimia de Alfara, Valencia;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Bóixols, Lérida;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Cabdella, Lérida;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de Guadasuar, Valencia;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de La Vegallera (Molinicos), Albacete;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Labuerda, Huesca;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de Olombrada, Segovia;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de Paredes de Escalona, Toledo;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Serrapio, Asturias;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Soria, Soria;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Toledo, Toledo;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de Vitoria, Álava;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico, en la localidad de Zamora, Zamora;
 Iglesia de San Vicente Paúl, templo católico, en la localidad de Valladolid, Valladolid;
 Basílica de San Vicente Mártir, templo católico en la localidad de Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de San Vicente Mártir, templo católico en la localidad de San Sebastián,  Guipúzcoa;

Francia 
 Iglesia de San Vicente de Paúl, templo católico, en la ciudad de París;

Polonia 
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la ciudad de Breslavia

Portugal 
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Cuba, Berja;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de São Vicente de Fora, Lisboa;
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Sé e São Pedro, Évora
 Iglesia de San Vicente, templo católico, en la localidad de Sousa, Felgueiras [[:pt:Igreja de São Vicente de Sousa|;

Bélgica 
 Colegio de San Vicente (Soignies)
 Iglesia de San Vicente (Evere)
 Iglesia de San Vicente (Lieja)

Francia 
 Iglesia de San Vicente (Avanne)
 Iglesia de San Vicente (Ax-les-Thermes)
 Iglesia de San Vicente (Barsac)
 Iglesia de San Vicente (Baux)
 Iglesia de San Vicente (Brézé)
 Iglesia de San Vicente (Brissac)
 Iglesia de San Vicente y San Sebastian (Bullion)
 Iglesia de San Vicente (Carcassonne)
 Iglesia de San Vicente (Chemillé-sur-Indrois)
 Iglesia de San Vicente (Ciboure)
 Iglesia de San Vicente-d'En-Haut (Eus)
 Iglesia de San Vicente (Faulquemont)
 Iglesia de San Vicente (Floirac)
 Iglesia de San Vicente (Léotoing)
 Iglesia de San Vicente (Loubens)
 Iglesia de San Vicente (Marcq-en-Barœul)
 Iglesia de San Vicente (Marimbault)
 Iglesia de San Vicente (Mixe)
 Iglesia de San Vicente (Moussy-le-Neuf)
 Iglesia de San Vicente (Nangy)
 Iglesia de San Vicente (Néons-sur-Creuse)
 Iglesia de San Vicente (Noaillan)
 Iglesia de San Vicente (Orbigny)
 Iglesia de San Vicente (Pessac-sur-Dordogne)
 Iglesia de San Vicente (Preignac)
 Iglesia de San Vicente (Rouen)
 Iglesia de San Vicente (Saint-Flour)
 Iglesia de San Vicente (Saint-Vicent-sur-Jard)
 Iglesia de San Vicente (Vernoil-le-Fourrier)
 Iglesia de San Vicente (Ulmes)

Polonia 
 Iglesia de San Vicente (Wrocław)

Suiza 
 Iglesia de San Vicente de Farvagny-le-Grand